Uras bezeichnet:
 Uras, Gemeinde in der sardischen Provinz Oristano
 Mehmet Ufuk Uras (* 1959), türkischer Politiker und Ökonom
 Uraš, männliche sumerische Gottheit
 Uraš (Göttin), sumerische Erdgöttin

URAS als Abkürzung steht für:
Ultrarot Absorptions-Schreiber, ein Gerät zur Gasanalyse.

URAS